Спи́дстер () изначально — двухместный спортивный автомобиль с открытым верхом, без боковых стекол. Спортивный вариант родстера с одним или двумя посадочными местами, без верха, боковых и заднего стекол, а переднее ветровое стекло может либо полностью отсутствовать, либо быть очень низким.

История 
Спидстер появился, как облегчённый вариант родстера с зауженной задней частью типа боуттэйл (от англ. boat — лодка, tail — хвост) или фиштэйл (от англ. fish — рыба, tail — хвост). Первые спидстеры, изготовленные фирмами «Mercer Automobile Company» и «Stutz Motor Car Company», представляли собой два ковшеобразных кресла-бакэ на раме с цилиндрическим бензобаком за ними, вместо ветрового стекла имелся небольшой круглый монокль на рулевой колонке.

Оригинальные спидстеры 
 Porsche 356 speedster (Германия)
  (США)
 Ford Model 40 Speedster (США)

Современные спидстеры 
 Audi TT Clubsport Quattro (Германия)
 Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss (Германия)
 Callaway С16 Speedster (США)
  (Англия)
 Vauxhall Speedster (Англия)

Примечания 

Типы автомобильных кузовов